Santa Rosa (auch Santa Rosa del Toay oder Santa Rosa de Toay genannt) ist die Hauptstadt der Provinz La Pampa im Zentrum Argentiniens. Sie liegt an den Ausläufern der Pampa-Ebene, die hier in die Dornstrauchsavanne Espinal übergeht.

Geschichte 
Gegründet wurde die Stadt 1892 von Tomás Mason. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sie sich zu einem relativ bedeutenden agroindustriellen Zentrum.
Mit 103.241 Einwohner (Zensus 2010) ist sie jedoch immer noch eine der kleinsten Provinzhauptstädte Argentiniens, nach Rawson, Ushuaia und Viedma. Dennoch wohnt etwas mehr als ein Viertel der Provinzbevölkerung hier. 

Im Jahr 1957 wurde hier das römisch-katholische Bistum Santa Rosa errichtet, dessen Hauptkirche die Kathedrale Santa Rosa de Lima ist.

Verkehr 
Über die Ruta Nacional (RN) 5 ist Santa Rosa mit der 580 km (Luftlinie) entfernten Hauptstadt Buenos Aires im Nordosten verbunden, über die RN 35 mit der etwa 300 km (Luftlinie) entfernten südöstlich gelegenen Hafenstadt Bahia Blanca.

Nahe der Stadt liegt der Flughafen Santa Rosa.

Galerie

Klima 
Santa Rosa hat ein warmgemäßigtes Klima mit sehr warmen, feuchten Sommern und milden trockenen Wintern (Köppen-Geiger Cwa). Die jährliche Durchschnittstemperatur beträgt 15,4 °C; wärmster Monat ist der Januar mit durchschnittlich 23,7 °C, kältester Monat der Juli mit 7,2 °C (Durchschnittswert 1981–1990 laut argentinischem Wetterdienst).

Söhne und Töchter der Stadt 

 Juan Carlos Bustriazo Ortiz (1929–2010), Autor
 Oscar Pablo Di Liscia (* 1955), Komponist und Musikwissenschaftler
 Federico Pagani (* 1985), Straßenradrennfahrer
 Nicolás Capaldo (* 1998), Fußballspieler
 Alexis Mac Allister (* 1998), Fußballspieler

Weblinks 

 Statistische Informationen (spanisch)

Einzelnachweise 

Argentinische Provinzhauptstadt
Gegründet 1892